«Adolfo Domínguez» - conjunto del nombre propio Adolfo y el apellido Domínguez - puede referirse a:

Personajes 
 Adolfo Domínguez Fernández (1950-), diseñador de moda español;
 Adolfo Domínguez Monedero (19??-), historiador español;
 Adolfo Domínguez Otero (1946-2012), cantante español (:w:data);

Empresas 
 Adolfo Domínguez S.A. (f. 1973), empresa española (:w:data).